Синегорск — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Синегорск — село в Денисовском районе Костанайской области.
 Синегорск — неофициальное русское название Кокшетау, административного центра Акмолинской области.

Россия 
 Синегорск — посёлок в Абинском районе Краснодарского края.
 Синегорск — село в составе города Южно-Сахалинск Сахалинской области.

См. также  
 Синегорск — одна из грузовых железнодорожных станций Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги